Писку́н — фамилия. Известные носители:
  (род. 1953) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Пискун, Виктор Фёдорович (род. 1939) — советский и украинский скульптор
 Пискун, Владислав Эдуардович (род. 1984) — украинский футболист
 Пискун, Елена Михайловна (род. 1978) — спортсменка, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике
 Пискун, Иван Иванович (1914—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Пискун, Николай Леонидович (род. 1944) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Пискун, Святослав Михайлович (род. 1959) — генеральный прокурор Украины
 Пискун, Эдуард Александрович (род. 1967) — советский, украинский и российский футболист

См. также 
 Пискунов
 Пистун